Jean Abbatucci ist der Name folgender Personen:
 Jean Séverin Antoine Abbatucci (1700–1750), korsischer Oberst